Mainzer Fastnacht steht für:

 Mainzer Fastnacht, Karneval in Mainz
 Mainzer Fastnacht (Rose), eine Rosensorte